«Пле́нницы» () — детективный триллер режиссёра Дени Вильнёва по сценарию Аарона Гузиковского. В главных ролях — Хью Джекман и Джейк Джилленхол. Премьера состоялась на кинофестивале в Теллуриде 30 августа 2013 года. В России фильм вышел в прокат 26 сентября 2013.

Сюжет 
Маленький городок в Пенсильвании, соседи и друзья Доверы и Бирчи собираются на День благодарения, но к концу вечера праздник превращается в панику, когда две младшие дочери обеих семей пропадают. Часы проходят, и девочки не возвращаются, становится очевидно, что их похитили.

После ареста и последующего допроса ключевого подозреваемого Алекса Джонса (Пол Дано), водителя фургона, которым были увлечены девочки, его отпускают на свободу за отсутствием улик. Джонс возвращается домой, к своей родной тёте Холли (Мелисса Лео). Келлер Довер (Хью Джекман), отец одной из девочек, решает взять закон в свои руки и похищает Джонса, будучи убеждённым, что он и есть психически больной маньяк. Он удерживает и пытает его в заброшенном особняке, когда-то принадлежавшем его погибшему отцу.

Другая сюжетная линия — официальное расследование дела убеждённым детективом Локи (Джейк Джилленхол). Он, проверяя дома подозреваемых, обыскивает подвал священника, где находит уже разложившийся труп неизвестного, с амулетом в виде лабиринта. Священник рассказывает в участке, что этот человек убивал детей и гордился этим, что это была его война с Богом.

Спустя практически неделю он находит и второго подозреваемого — Боба Тэйлора (Дэвид Дастмалчян). На стенах его квартиры Локи обнаруживает странные рисунки запутанных лабиринтов, а в одной из комнат — запертые контейнеры со змеями и окровавленной детской одеждой.

В полицейском участке Тэйлор, вместо того чтобы отвечать на вопросы детективов, рисует очередной лабиринт на листке бумаги, а затем, воспользовавшись замешательством, кончает жизнь самоубийством, застрелившись из пистолета одного из офицеров. Вскоре Локи сообщают, что детская одежда была похищена уже после пропажи девочек, а кровь на ней не человеческая, а свиная.

Довер навещает тётю Алекса, Холли, которая рассказывает ему, что её муж пропал без вести, а сын скончался от рака много лет назад. По прошествии нескольких дней находится первый ребёнок — Джой, дочка Бирчей, живая и накачанная наркотиками. В госпитале она указывает на Довера: «Вы были там». Успокоив шокированных родителей девочки, Келлер понимает, что на самом деле произошло, и в срочном порядке покидает больницу. Локи пускается за ним в погоню, думая, что он направляется в заброшенный особняк своего отца, но находит там не его, а пленённого Алекса.

Довер же во второй раз заявляется к Холли, догадавшись, что похитительница и организатор всего плана именно она. Холли, держа Келлера под прицелом пистолета, заставляет его выпить наркотический раствор, а затем объясняет, зачем она сделала всё это: дабы подавленные родители разочаровались в Боге, веру в которого она сама потеряла ещё после кончины сына. Алекс в действительности не её племянник, а один из детей, которых они с супругом похитили много лет назад. После этого Холли стреляет Доверу в ногу и бросает его в яму, вырытую недалеко от её дома, где она и держала детей. В яме он обнаруживает свисток дочери.

Локи посещает Холли, чтобы сообщить ей об обнаружении Алекса. В доме он находит Анну, дочь Доверов, которой Холли вкалывает очередной наркотик. Она стреляет в Локи, легко ранив его, а тот успевает её убить. Истекая кровью, он изо всех сил мчится к ближайшему госпиталю с Анной.

Девочка, как и Локи, выздоравливает. Газеты сообщают об успешном завершении дела и пропаже Келлера. Лента завершается тем, что Локи, стоя возле ямы с Келлером, слышит звук свистка, который потеряла Анна.

В ролях

Съёмки 
Съёмки проходили в Атланте, Конайерс (Джорджия) и Дерби (Коннектикут).

Критика 
Картина была в целом положительно оценена мировыми кинокритиками, отмечавшими успешный саспенс и крепкие актёрские работы (в особенности, Джекмана и Джилленхола). На сайте Rotten Tomatoes на февраль 2021 года  рейтинг фильма составляет 81 % на основе 253 рецензий со средней оценкой 7,3 балла из 10.

Награды и номинации 
 2014 — номинация на премию «Оскар» за лучшую операторскую работу (Роджер Дикинс)
 2014 — премия «Сатурн» за лучший грим (Дональд Моуэт), а также 2 номинации: лучший триллер, лучшая женская роль второго плана (Мелисса Лео)
 2014 — три номинации на премию «Спутник»: лучшая мужская роль второго плана (Джейк Джилленхол), лучшая операторская работа (Роджер Дикинс), лучший монтаж (Гэри Роуч, Джоэл Кокс)
 2014 — номинация на премию «Выбор критиков» за лучшую операторскую работу (Роджер Дикинс)
 2013 — приз Голливудского кинофестиваля за лучшую мужскую роль второго плана (Джейк Джилленхол)
 2013 — премия Национального совета кинокритиков США за лучший актёрский состав, а также попадание в десятку лучших фильмов года

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Warner Bros.
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Детективные фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы о вигилантах
Психологические фильмы
Фильмы о похищениях людей
Фильмы Alcon Entertainment
Фильмы США 2013 года